Гор Азизян (2 августа, 1981, Ереван, Армения) - спортсмен и тренер, основатель школы боевых искусств Гор ММА.

Биография 
Азизян родился 2 августа 1981 года в Ереване, где прошли его детство и ранние годы. В 1988-1998 годах учился в школе № 40 г. Еревана. В возрасте 5 лет он начал посещать занятия по каратэ и вольной борьбе. В 1998 году поступил в Институт физической культуры и спорта по специальности боевые искусства, который окончил в 2002 году. В 2002-2004 годах служил в армии. В 2004 году переехал в Москву.

Спортивная карьера 
С 1987 года посещал курсы каратэ и вольной борьбы. В 1992-1999 годах он был ежегодным чемпионом Армении по каратэ. Призер чемпионата мира 1997 года Токио. В 1999 году Венгрия, победитель молодежного чемпионата мира в Мишкольц. Чемпион Москвы по карате 2005 года. В 2005 году снова занимается вольной борьбой в США. В 2016-2019 годах жил в США и работал в American Top Team. С 2017 года является официальным представителем American Top Team в Москве . В 2004 году Азизян основал в Академию боевых искусств GORMMA в Москве.. Клуб, основанный Гором, существует уже 18 лет и за это время члены академии боевых искусств завоевали 16 поясов чемпионов мира в различных промоушенах.

Примечания 

Каратисты Армении
Тренеры по борьбе